Чемпионат Европы по баскетболу 1967 — пятнадцатый чемпионат Европы по баскетболу. Он проходил на баскетбольных площадках Финляндии с 28 сентября по 8 октября 1967 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённых на 2 группы. Чемпионом стала сборная СССР (10-й титул). Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной Чехословакии Иржи Зедничек.

Места проведения

Первый раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Плей-офф за 13-16 места

Плей-офф за 9-12 места

Плей-офф за 5-8 места

Плей-офф за 1-4 места

Финалы 
{| class="wikitable"
|-
! ''' !! Команда 1 !! Команда 2 !! Счёт|-
| align=center| 15 место ||  ||  || 77–92|-
| align=center|13 место ||  ||  || 78–62|-
| align=center|11 место ||  ||  || 74–69|-
| align=center|9 место ||  ||  || 101–73|-
| align=center|7 место ||  ||  || 74–72|-
| align=center|5 место ||  ||  || 71–64|-
| align=center|3 место ||  ||  || 76–80|-
| align=center|Финал ||  ||  || 77–89|}

 Итоговое положение 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Награды 

 Составы команд 1.  СССР: Сергей Белов, Модестас Паулаускас, Геннадий Вольнов, Яак Липсо, Анатолий Поливода, Зураб Саканделидзе, Владимир Андреев, Прийт Томсон, Тыну Лепметс, Алжан Жармухамедов, Анатолий Крикун, Юрий Селихов (тренер: Александр Гомельский)2.  Чехословакия: Иржи Зидек, Иржи Зедничек, Иржи Аммер, Ян Бобровски, Владимир Пистеляк, Карель Барок, Франтишек Конвичка, Богумил Томашек, Роберт Мифка, Иржи Ружичка, Иржи Марек, Селестин Мразек (тренер: Владимир Хегер)3.  Польша:''' Богдан Ликшо, Мечислав Лопатка, Болеслав Квятковский, Влодзимеж Трамс, Чеслав Малец, Гжегож Корч, Мацей Хойнацкий, Хенрик Цегельский, Вальдемар Козак, Казимеж Фрелькевич, Збигнев Дрегер, Мирослав Кучиньский (тренер: Витольд Загурский)

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1967 года

Примечания

Ссылки 
 ФИБА-Европа
 ФИБА

 
1967 год в баскетболе
Сентябрь 1967 года
Октябрь 1967 года
Международные соревнования по баскетболу в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Тампере
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Спорт в Финляндии в 1967 году
Чемпионаты Европы в Финляндии